Dette er en liste med Verdens landes befolkningsstørrelser. Den omfatter suveræne stater, beboede afhængige territorier og i nogle tilfælde konstituerende lande i suveræne stater, hvor inklusion i listen primært er baseret på ISO-standarden ISO 3166-1. For eksempel betragtes Storbritannien som en enkelt enhed, mens konstituerende lande i Kongeriget Nederlandene betragtes separat. Derudover omfatter denne liste bestemte stater med begrænset anerkendelse, der ikke findes i ISO 3166-1. 

Tal, der anvendes i denne tabel, er baseret på de mest ajourførte skøn eller prognoser fra den nationale folketællingsmyndighed, hvor de er tilgængelige, og er normalt afrundet.

Hvis opdaterede nationale data ikke er tilgængelige, er talene baseret på skøn eller prognoser for 2022 fra Population Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Fordi de samlede tal ikke indsamles på samme tid i alle lande eller på samme nøjagtighedsniveau, kan de resulterende numeriske sammenligninger skabe vildledende konklusioner. Derudover kan tilføjelsen af tal fra alle lande ikke svare til verdens total.

Områder, der udgør integrerende dele af suveræne stater, såsom landene i Storbritannien, regnes som en del af de pågældende suveræne stater. Der tælles ikke andre enheder, såsom EU, som ikke er suveræne stater, og uafhængige territorier, der ikke har permanente befolkninger, som forskellige landes krav om Antarktis.

Bemærk: Der tildeles et nummereret rang til de 193 medlemsstater i FN, samt to observatørstater til FN's Generalforsamling. Afhængige territorier og konstituerende lande, der er dele af suveræne stater, tildeles ikke et nummereret rang. Derudover medtages suveræne stater med begrænset anerkendelse, men de tildeles ikke et nummereret rang.

Listen er opdateret , hvor verdens samlede befolkning ifølge FN blev anslået til 8 millarder mennesker.

Liste

Noter

Referencer

Se også 
 Verdens lande
 Verdens landes arealer
 Verdens landes befolkningstæthed
 Verdens landes BNP

Befolkningsstørrelser
Demografi efter land